Fré Vooys-Bosma, een Nederlands wethouder voor de PvdA 
 Johannes (Jo) Bosma, een Nederlandse politicus voor D66
 Koen Bosma, een Nederlandse voetballer
 Martin Bosma, een Nederlandse politicus voor de PVV
 Martinus Johannes Bosma, een Nederlandse burgemeester
 Nanne J. Bosma, een Nederlandse onderwijskracht en auteur van historische romans, vooral voor de jeugd
 Remco Bosma, een Nederlands politicus voor de VVD